Osterode peut désigner :
 Le nom allemand de la ville polonaise d'Ostróda
 Osterode am Harz, une ville de Basse-Saxe (Allemagne), capitale de l'Arrondissement d'Osterode am Harz